ВМОРО — Внутренняя македонско-одринская революционная организация — созданная в 1893 году;
 Внутренняя македонская революционная организация;
 ВМРО-БНД (ВМРО — Болгарское национальное движение) — политическая партия в Болгарии;
 ВМРО-ДПМНЕ — Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство, одна из двух основных политических партий Северной Македонии;
 ВМРО-НП (ВМРО — Народная партия) — политическая партия Северной Македонии.